Мелиора́ция — хутор в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Миллиорация.

Географическое положение 
Расстояние до краевого центра: 103 км. Расстояние до районного центра: 9 км.

История 
Основан в 1923 году. Первоначально на месте современного хутора располагались личные подворья обосновавшихся здесь в 1918 году жителей села Винодельного (Чемрек). В 1929 году был образован колхоз «Мелиорация» (с 1934 года — «17 лет Октября»).

Согласно спискам за 1939 и 1953 годы хутор Мелиорация (Мелиорации) в административном отношении входил в состав Ипатовского сельсовета Ипатовского района. В списках за 1959, 1966 и 1970 годы он значился в составе Лиманского сельсовета.

В 1941—1945 годах жители хутора сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Среди них — Н. И. Емельяненко (кавалер ордена Красной Звезды); А. Д. Трыков (награждён медалью «За отвагу»); А. М. Кулида (награждён медалью «За боевые заслуги») и другие.

В 1953 году хозяйства населённых пунктов Мелиорация, Весёлый и Юсуп-Кулакский были присоединены к колхозу имени Ленина.

До 1 мая 2017 года хутор входил в упразднённый Лиманский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 80 % населения — русские.

Инфраструктура 
В советское время в Мелиорации были открыты магазин, библиотека. Во второй половине 2000-х годов хутор газифицировали в рамках краевой программы софинансирования.

Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

В населённом пункте две улицы — Подгорная и Шоссейная. В 450 м к юго-востоку от хутора расположено общественное открытое кладбище площадью 10 тыс. м².

Связь и телекоммуникации 
В 2016 году в хуторе введена в эксплуатацию точка доступа к сети Интернет (передача данных осуществляется посредством волоконно-оптической линии связи).

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Ипатовского городского округа